Freddy Mveng, né le  à Maroua, est un footballeur helvético-camerounais. Il évolue au Neuchâtel Xamax  FCS en Suisse, où il occupe le poste de milieu de terrain.

Biographie 
Freddy Mveng a commencé sa carrière au FC Lausanne-Sport et rejoint en 2009 le Neuchâtel Xamax FC. Après trois ans au club, il quitte l'équipe pour signer un contrat avec les BSC Young Boys. Il a fait ses débuts en Axpo Super League le 10 avril 2010 contre le Grasshopper Club Zurich. En  Mveng signe un contrat de 3 ans avec le FC Sion mais retourne le  au Lausanne-Sport.

Carrière

Palmarès 

FC Sion
 Finaliste de la Coupe de Suisse en 2017

Références

Liens externes 
 

Naissance à Maroua
Naissance en mai 1992
Footballeur camerounais
Footballeur suisse
Sportif vaudois
Joueur du Neuchâtel Xamax FC
Joueur du BSC Young Boys
Joueur du FC Wohlen
Joueur du FC Sion
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du Neuchâtel Xamax FCS